Бреус — фамилия. Известные носители:
 Бреус, Пётр Павлович (1927—2000) — советский ватерполист и пловец, призёр Олимпийских игр по водному поло (1956).
 Бреус, Степан Лаврентьевич (1913—2000) — Герой Советского Союза.
 Бреус, Шалва Петрович (род. 1957) — бизнесмен.
 Бреус, Яков Георгиевич (1911—1972) — Герой Советского Союза.